Het Nederlands mannenvoetbalelftal kwam in het kalenderjaar 2015 uit in vriendschappelijke wedstrijden en de kwalificatie voor het EK 2016.

Statistieken 

Legenda

 Spelers met een * achter hun naam werden geselecteerd en namen deel aan het trainingskamp en/of de wedstrijd tegen het Amerikaans voetbalelftal, maar vielen af voor de definitieve selectie voor de wedstrijd tegen het Lets voetbalelftal.

Nederland
Nederland